Odd může mít více významů:

 Odd Grenland B.K. – norský fotbalový klub
 Odd Della Robbia – fiktivní charakter ve francouzské animované televizní sérii Code Lyoko
 akronym pro Open Discussion Day – den otevřené komunikace
 odd. – česká zkratka pro oddělení

Externí odkazy